Die Telenordia Swedish Open 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. Juli 2001 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Newport die Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships und in Gstaad die UBS Open Gstaad gespielt, welche genau wie die Telenordia Swedish Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Schwede Magnus Norman, der in diesem Jahr als Topgesetzter am Fünften der Setzliste Bohdan Ulihrach scheiterte. Dieser unterlag wiederum im Finale dem ungesetzten Italiener Andrea Gaudenzi in zwei Sätzen. Gaudenzi gab nur einen Satz während des Turniers ab und gewann seinen zweiten Titel der Saison und insgesamt dritten und letzten Titel der Karriere.
Im Doppel siegten Nicklas Kulti und Mikael Tillström im Vorjahr, die beide 2001 ihre Karriere schon beendet hatten. Neue Turniersieger wurden die Deutschen Karsten Braasch und Jens Knippschild, die ihren einzigen gemeinsamen Erfolg feierten. Für Knippschild war es der erste, für Braasch der zweite Doppeltitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 350.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Båstad